Лас Купијас има више значења:

 Лас Купијас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Купијас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику